Gediondo  o Araya, en botánica, puede referirse al nombre común de:
 Anagyris foetida, o altramúz del diablo.
 Rhamnus cathartica, arbusto espinoso.
 Rhamnus frangula, arbusto de ramas erguidas no espinoso.
 Datura stramonium, planta tóxica.
 Sambucus ebulus, o sáuco.
 Bosea yervamora, o hierbamora
 '''''Peganum harmala